Juste pour rire peut signifier :
 Juste pour rire, festival d'humour annuel se déroulant à Montréal, Québec ;
 Juste pour rire, festival d'humour annuel se déroulant à Nantes, France ;
 Juste pour rire : Les Gags, émission de télévision québécoise humoristique.
 Juste pour rire, un film de Greg Pritikin sorti en 2019.